Ла́кович (Laković) — фамилия балканского происхождения. Известные носители:

 Лакович, Драган (1929–1990) – сербский актёр.
 Лакович, Саша (1971—2017) — канадский хоккеист.
 Лакович, Эльвир (род. 1969) — боснийский рок-музыкант.
 Лакович, Яка (род. 1978) — словенский баскетболист и тренер.